Bundestagswahlkreis 5 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Kiel (seit 1976)
 Bundestagswahlkreis Rendsburg – Neumünster (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Rendsburg (1949 bis 1961)